Osoby o tym nazwisku:
 Florian Straszewski – obywatel ziemski
 Józef Straszewski – polski duchowny katolicki
 Maurycy Straszewski – filozof
Paweł Straszewski
 Paweł Straszewski (lektor)
 Paweł Straszewski (piłkarz)